yard,  lengtemaat: 91,44 centimeter, met code yd

Ystad, met Zweedse havencode YD
planetoïden, zoals:
2000 YD 4
1999 YD 17
(7471) 1991 YD
Yamaha 250 cc racers 1957-1959, zoals de YD-A en YD-B
Zuid-Jemen, met voormalige ISO-landcode YD

Zie ook
 Biografielijst Yd
 Yde